Stabilisierungsflosse steht für:
 Falschkiel bei Flugzeugen
 Schiffsstabilisator bei Booten und Schiffen